Central Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Library (Indiana), NRHP-Nr. 82000086
 Central Library (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001274
 Central Library (Wisconsin), NRHP-Nr. 74000101